Abans de , l'esdeveniment es coneixia com a Gran Premi de Txecoslovàquia de motociclisme, prova que formà part del calendari del Mundial d'ençà de . De  a  no puntuà per al Campionat del Món ans per al d'Europa, disputat a cursa única. Ja des de , les curses se celebren al Circuit Masaryk de nova construcció, en substitució de l'històric circuit urbà de Brno, que transcorria pels carrers de les zones occidentals de Brno i pobles veïns, com ara Bosonohy i Žebětín.

Guanyadors

Gran Premi de la República Txeca (1993-Actualitat)

Gran Premi de Txecoslovàquia (1947-1991) 

Competicions esportives a la República Txeca
Competicions esportives a Txecoslovàquia
Brno
Motociclisme a la República Txeca
Motociclisme a Txecoslovàquia